Peak Hill steht für:
 Peak Hill (Devon), Hügel in der Nähe von Sidmouth, Devon, Vereinigtes Königreich
 Peak Hill (Lincolnshire), Weiler in Lincolnshire, Vereinigtes Königreich
 Peak Hill (New South Wales), Stadt in Parkes Shire, New South Wales, Australien
 Peak Hill (Western Australia), Goldfeld und Geisterstadt in der Murchison-Region, Western Australia, Australien